El acrónimo SLR puede hacer referencia a:

 Satellite laser ranging, en relación con las mediciones láser a satélites.
 Scalable Linear Recording, sistema para el almacenamiento de datos informáticos.
 Single Lens Reflex, en relación con las cámaras fotográficas réflex.
 Soldado Reservista, soldado miembro de las reservas, activas o pasivas, de alguna rama de las Fuerza Armadas.
 Systematic Literature Review

Transporte 
 Mercedes-Benz 300 SLR, modelo de auto construido por Mercedes Benz.